AX Микроскопа () или  Лакайль 8760 — звезда, которая находится в созвездии Микроскоп на расстоянии около 12,9 световых лет от Земли. Имеет звёздную величину +6.67, то есть звезда невидима невооружённым глазом. Лакайль 8760 — красный карлик спектрального класса М. Температура поверхности звезды составляет около 3300 К. Светимость в 35 раз слабее солнечной, радиус — почти в 2 раза меньше радиуса Солнца.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от AX Микроскопа:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Микроскопа
 Список ближайших звёзд

Ссылки 
 AX Микроскопа на сайте Solstation

Красные карлики